Scarcella ist der Familienname folgender Personen:

 Arielle Scarcella (* 1986), US-amerikanische Youtube-Vloggerin
 Jean César Scarcella (* 1951), römisch-katholischer Ordenspriester und Abt